M11, M-11, кириллицей и латиницей:


Транспорт 
 М11 — автомобильная дорога федерального значения М-11 или «Нева», из Москвы в Санкт-Петербург.
 М11 — по устаревшей классификации автомобильная дорога федерального значения М11 или «Нарва» (Санкт-Петербург — Ивангород — граница с Эстонией).
 Магистраль М11 — автомагистраль в Белоруссии, входящая в европейский маршрут E85.

Техника

Вооружения 

 Ingram MAC 11 - пистолет-пулемёт производства США .
 M11/39 — итальянский средний танк времён Второй мировой войны.
 М-11 — советский зенитно-ракетный комплекс корабельного базирования М-11 или «Шторм».
 М-11 (подводная лодка) — советская подводная лодка типа «Малютка».

Авиация 
 М-11 — советский авиационный двигатель.
 М-11 — первый в мире гидросамолет-истребитель.

Другие значения 
 Рассеянное скопление М11 «Дикая Утка» — рассеянное звёздное скопление в созвездии Щита.